Roberto Ismael Torres, calciatore paraguaiano
Roberto Torres Angulo, calciatore messicano
Roberto Torres Morales, calciatore spagnolo
Roberto Torres, ballerino cubano
Roberto Torres, ciclista spagnolo